Jared Abbrederis – giocatore di football americano statunitense
 Matthäus Abbrederis – organista austriaco